Genger ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Genger (* 1947), deutsche Historikerin und Gedenkstättenpädagogin
 Emilie Brentano (geborene Genger; 1810–1882), die erste Herausgeberin der „Gesammelten Schriften“ des Dichters Clemens Brentano